Мусаєв Магомед Саварбекович (; нар. 11 березня 1989, Малгобек, Чечено-Інгуська АРСР, РРФСР, СРСР) — російський і киргизький борець вільного стилю.
 Мусаєв Бейбулат Зайналович (; нар. 8 серпня 1977, Махачкала, Дагестанська АРСР, РРФСР) — російський і білоруський борець вільного стилю.